Martin-Luther-Haus ist der Name folgender Gebäude:

 eines Nebengebäudes der St.-Andreas-Kirche (Rostock)
 des Evangelischen Schul- und Bethaus Graz, siehe Martin-Luther-Haus (Graz)
 Martin-Luther-Haus (Küppersteg) im Leverkusener Stadtteil Küppersteg

Siehe auch:
 Lutherhaus
 Luthersaal